Бе́рта — может означать:

 Берта (Перхта) — мифическое существо в германской и славянской мифологии.
 Берта — народ в Эфиопии и Судане.
 Берта — язык.
 Берта — ураган 2008 года.
 Берта — деталь женского платья.

Имя 
 Берта — женское имя германского происхождения. Известные носители:
 Берта (ум. ок. 1158/1167) — герцогиня Бретани.
 Берта (ум. 1063/1066) — графиня Руэрга, графиня Керси, маркиза Готии.
 Берта (ок. 780—824) — седьмой ребёнок и третья дочь короля франков Карла Великого и его второй жены Хильдегарды из Винцгау.
 Берта (ок. 863—925) — дочь Лотаря II; сначала графиня Арля (885 — между 887 и 890) по браку с Теобальдом, затем маркграфиня Тосканы (между 890 и 895—915) по браку с Адальбертом II Богатым; регент Тосканской марки (915—916) при своём сыне Гвидо.
 Берта Арагонская (ок. 1075—после 1111) — королева Арагона и Наварры.
 Берта Бургундская (ок. 964—1010) — королева Франции в 997—1001 годах.
 Берта Вальдорская (ум. ок. 690) — святая игумения Вальдорская.
 Берта Голландская (ок. 1058—1093) — королева Франции в 1072—1092 годах.
 Берта ди Клавесана (1180—1224) — дочь маркграфа ди Клавесана Бонифачо из рода Дель Васто.
 Берта Зульцбахская (1110—1159) — византийская императрица, первая жена императора Мануила I Комнина.
 Берта Кентская (ок. 539—612) — жена кентского короля Этельберта.
 Берта Савойская (1051—1087) — супруга императора Священной Римской империи Генриха IV.
 Берта Швабская (907—966) — королева Италии в 922—926 годах, королева Нижней Бургундии и Верхней (Трансюранской) Бургундии с 933 года. В 937 году была королевой Ломбардии.

 Персонаж
 Берта Большеногая — персонаж средневековых исторических легенд.

Фамилия 
 Берта, Ренато (род. 1945) — швейцарский кинооператор.
 Берта, Рубен (1907—1966) — бразильский бизнесмен, руководитель авиакомпании VARIG.

Топоним 
 Берта — римская крепость, находившаяся к северу от города Перт, Шотландия.
 Берта — монастырь в Грузии.
 Берта Роджерс — сверхглубокая скважина в США (заброшена).

 Населённые пункты
 Берта — город в округе Тодд, штат Миннесота, США.
 Берта — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.

Космос 
 (154) Берта — один из крупнейших астероидов главного пояса.

См. также 

 Берта по прозвищу «Товарный вагон» — фильм режиссёра Мартина Скорсезе, криминальная драма.
 Большая Берта — прозвище артиллерийского орудия сверхбольшого калибра.

Примечания